Osoby o tym nazwisku:
 Harry Barris – amerykański piosenkarz
 Tomás Barris – hiszpański lekkoatleta